Mosar ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Mosar (* 1958), luxemburgischer Politiker der Christlich Sozialen Volkspartei (CSV) und ehemaliger Präsident der Chambre des Députés
 Nicolas Mosar (1927–2004), luxemburgischer Politiker, Diplomat und Kommissar für Energie der EU-Kommission